Louise Bickerton e Meryl O'Hara Wood hanno battuto in finale Esna Boyd e Sylvia Harper 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Esna Boyd /  Sylvia Harper (finale)
 Louise Bickerton /  Meryl O'Hara Wood (Campionesse)

 Mavis Mckay /  Gladys Toyne (quarti di finale)
 Kath Le Messurier /  Dot Weston (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1927